Wendling (Norfolk), plaats in het Engelse graafschap Norfolk.
 Wendling (Opper-Oostenrijk), gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk.